John Mackenzie kan syfta på bland andra:

* John Mackenzie, lord MacLeod (1727–1789), skotsk jakobit och svensk greve
 John Mackenzie (1876–1949), brittisk olympisk seglare
 John Mackenzie (1928–2011), skotsk filmregissör
 John Mackenzie, 5:e earl av Cromartie (född 1948), skotsk peer
 John Stuart Mackenzie (1860–1935), brittisk filosof

Se även 
 John McKenzie – flera